

Toponyme 

 Alesani, une piève de Haute-Corse, située dans la Castagniccia ;
 valle-d'Alesani, une commune française située dans le département de la Haute-Corse, en Corse ;
 canton d'Orezza-Alesani, une division administrative française située dans le département de la Haute-Corse, en Corse.

Hydronyme 

 Alesani, un fleuve du département de la Haute-Corse se jetant dans la mer Tyrrhénienne.

Autres 
 Constitution d'Alesani ou constitution d’Alisgiani, établie le  (voir Constitution corse et Royaume de Corse)